

Film 
L'Uomo Ragno (The Amazing Spider-Man) – film del 1977
The Amazing Spider-Man – film del 2012
The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro – film del 2014

Fumetti
The Amazing Spider-Man – serie a fumetti edita dal 1963

Televisione 
The Amazing Spider-Man – serie televisiva del 1977

Videogiochi 
The Amazing Spider-Man – videogioco per Amiga, PC, Commodore 64 ed Atari ST del 1990
The Amazing Spider-Man – videogioco per Game Boy del 1990
The Amazing Spider-Man – videogioco per Nintendo ds, Nintendo 3ds, Play Station 3, Wii e Xbox 360 del 2012
 The Amazing Spider-Man 2  – videogioco per Nintendo 3ds, Play Station 3, Wii, Xbox 360 Play Station 4, Xbox One e PC del 2014

Pagine correlate 
 Spider-Man